Die Ladies Open Lausanne 2021 waren ein Damen-Tennisturnier in Lausanne. Das Sandtplatzturnier der Kategorie WTA 250 war Teil der WTA Tour 2021 und fand vom 12. bis 18. Juli 2021 statt.

Titelverteidigerinnen waren Fiona Ferro im Einzel sowie die Paarung Anastassija Potapowa/Jana Sisikowa im Doppel.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Ladies Open Lausanne 2021 fand am 12. Juli 2021 statt. Ausgespielt wurden vier Plätze für das Hauptfeld des Turniers.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2021
Tennisturnier in Lausanne